Саби́р Баба́ев (; 30 декабря 1920, Ташкент, Узбекистан — 2004) — узбекский композитор и педагог. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1967).

Биография 
Окончил в Ташкентскую консерваторию (ученик Бориса Надеждина). В 1967 году становится директором и художественным руководителем Самаркандского театра оперы и балета, а в 1972 году художественным руководителем Узбекской филармонии. В 1948—1956 и в 1982—1985 годах 1-й секретарь, а в 1960—1965 годах председатель правления Союза Композиторов Узбекской ССР. В 1968—1978 годах преподавал в Ташкентской консерватории. Писал романсы и песни.

Сочинения 
 опера «Хамза» (1961, Ташкент)
 опера «Ценою жизни» (1973, Самарканд)
 детская опера-сказка «Расколись, камень» (1967, Самарканд)
 музыкальная драма «Песня любви» (1980, Ургенч)
 кантата «Праздник хлопка» (1955)
 «Праздничная увертюра» (1951)
 музыкальная драма «Майна Хасанова» (1975) — о Майне Хасановой

Награды 
 три ордена «Знак Почёта» (06.12.1951; 18.03.1959; 01.03.1965)
 Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР (1967)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1959)
 Премия Ленинского комсомола Узбекистана (1967)

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 48 — ISBN 5-85270-033-9

Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Оперные композиторы Узбекистана
Члены Союза композиторов Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва